Pataki László
 Pataki László (1908–1986) kommunista diplomata, vállalatvezető
 Pataki László (1916–1999) vajdasági magyar színész, rendező
 Pataki László (1923–1981) könyvtáros, a Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár igazgatója
 Pataki László mérnök, a Libegő építésének művezetője és első vezetője
 Pataki László (1940) labdarúgó (Újpesti, Dózsa, Komlói Bányász, Videoton)
 Pataki László (1945) ejtőernyős
 Pataki László (1946) zenész, billentyűs (Liversing, Syrius)

Pataky László
 Pataky László (1857–1912) festő
 Pataky László (1905–1997) református lelkész, teológiai tanár
 Pataky László (1940–2016) gyógypedagógus, fül-orr-gégész, főiskolai tanár, osztályvezető főorvos, tanszékvezető

Hasonló
T. Pataki László (1934–2009) író, újságíró, színházi rendező